Galvarino fue un guerrero y cacique mapuche. El término Galvarino también puede hacer referencia a:

El pueblo y comuna chilena Galvarino, en la provincia de Cautín, Región de La Araucanía.
La estación de tren Galvarino, de la comuna anterior.

También existen otras personas con el nombre de pila Galvarino (nombre):

Galvarino Apablaza, integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Galvarino Ponce Morel, escultor y diplomático chileno.
Galvarino Riveros, marino chileno participante de la Guerra del Pacífico.

Otros:

(1992) Galvarino, asteroide del cinturón de asteroides.
Bergantín Galvarino (1°), bergantín construido en 1809.